Hofstett ist der Name folgender Orte:

 Hofstett (Neuweiler), Ortsteil der Gemeinde Neuweiler, Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Hofstett (Ramerberg), Ortsteil der Gemeinde Ramerberg, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Hofstett (Soyen), Ortsteil der Gemeinde Soyen, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Hofstett (Steinhöring), Ortsteil der Gemeinde Steinhöring, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Hofstett (Trostberg), Ortsteil der Stadt Trostberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Hofstett (Wüstung), Ortswüstung auf dem Gebiet der Gemeinde Markt Einersheim, Landkreis Kitzingen, Bayern, siehe Sackshof

Siehe auch:
 Hofstätt
 Hofstede
 Hofstetten
 Hofstetter